Серге́й Огурцо́в: Огурцов, Сергей Михайлович (известен под псевдонимом Сергей Лемох; род. 1965) — российский музыкант, певец и композитор.
 Огурцов, Сергей Юрьевич (род. 1982) — художник, куратор, автор текстов об искусстве, поэт.
 Огурцов, Сергей Яковлевич (1898—1942) — советский генерал-майор.